La Vysšaja Liga 1997 fu la sesta edizione della massima serie del campionato russo di calcio; vide la vittoria finale dello , al suo quinto titolo, il secondo consecutivo. Capocannoniere del torneo fu Oleg Veretennikov, calciatore del Rotor Volgograd, con 22 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Vysšaja Liga 1996 era stato retrocesso l', l' e il , mentre dalla Pervaja liga 1996 erano stati promossi la , lo  e il . Prima dell'inizio del campionato la  ha cambiato denominazione in .

Formula 
Le diciotto squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate. La prima classificata al termine della stagione regolare era designata campione di Russia e ammessa in UEFA Champions League 1998-1999. Le squadre classificate al secondo e al terzo posto venivano ammesse in Coppa UEFA 1998-1999, con le ammissioni che sarebbero andate a scalare se la vincitrice della Coppa di Russia, ammessa in Coppa delle Coppe 1998-1999, avesse concluso il campionato nelle prime tre posizioni. Ulteriori due posti vennero assegnati per la partecipazione alla Coppa Intertoto 1998. Le ultime tre classificate erano retrocesse in Pervyj divizion. Fu l'ultima stagione con questa denominazione: dalla successiva il campionato fu denominato Vysšaja Divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Russia e ammessa alla UEFA Champions League 1998-1999.
      Ammesse alla Coppa UEFA 1998-1999.
      Ammessa alla Coppa delle Coppe 1998-1999.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 1998.
      Retrocesse in Pervyj divizion 1998.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il KAMAZ-Čhally ha scontato 6 punti di penalizzazione per problemi legali-burocratici in fase di iscrizione.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Pervaja liga 1997

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1997
1997